Lucuma campechiana é uma fruta nativa da América do Sul, especialmente Cuba, México e Brasil.
Adaptada ao clima tropical, seu nome é devido ter sido encontrada pela primeira vez na cidade mexicana de Campeche.

Possui poucas calorias, muitas vitaminas e minerais dentre elas a vitamina A, e é rica em carboidratos.

Frutos